Spinout — студийный альбом Элвиса Пресли, представлявший собой саундтрек к одноимённому фильму с его участием «Выходные в Калифорнии», вышедшему на экраны в 1966 году.

Альбом поступил в продажу 31 октября 1966 года. В США он поднялся на 18 место в альбомном чарте Billboard Top LP’s (американского журнала «Билборд»).

Подробности 
Альбом-саундтрек с одноимённым с фильмом названием был выпущен в октябре 1966 года. Первые девять песен были записаны в середине февраля 1966 года на студии «Radio Recorders» в Голливуде, штат Калифорния с заключительными тремя, записанными в мае-июне на студии «RCA Records» в Нашвилле, штат Теннесси. В альбом вошли три «бонус-трека», не прозвучавших в фильме. Эти песни были записаны во время музыкальной сессии госпел-альбома How Great Thou Art: композиция «Tomorrow Is a Long Time» Боба Дилана, с продолжительностью больше чем 5 минут (этот трек является одной из самых длинных песен Пресли, выпущенных до настоящего времени), «Down in the Alley» и баллада «I’ll Remember You». Вводный трек альбома — «Stop, Look and Listen» стал кавер-версией песни «Bill Haley & His Comets», записанной в феврале 1965 года.

Список композиций

Состав музыкантов 

 Элвис Пресли — вокал
 The Jordanaires — бэк-вокал
 Скотти Мур, Тини Тимбрелл, Джеймс Бертон — гитара
 Боб Мур — бас-гитара
 Доминик Фонтана, Бадди Харман — барабаны
 Флойд Крамер — фортепиано
 Бутс Рэндольф — саксофон
 Генри Слоутер — клавиетта

Примечания

Ссылки 

Альбомы Элвиса Пресли
Саундтреки
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 1966 года
Альбомы RCA Victor
Альбомы RCA Records